Magnus Bergman kan syfta på bland andra:
 Magnus Bergman (född 1960), ingenjör och sjöofficer
 Magnus Bergman (född 1968), friidrottare